Art: Mona Lisa, pintura a l'oli sobre fusta del , obra de Leonardo da Vinci.
 Còmic: Mona Jay Simpson, mare de Homer Simpson.
 Gastronomia: mona de Pasqua, pastís típic de Pasqua.
 Geografia: 
illa de Mona, illa de Puerto Rico, propera a la costa dominicana, situada al pas de la Mona.
Savignac-Mona, municipi del Cantó de Samatan.
Mona (Utah), població de l'estat de Utah (els Estats Units)
 Història: Mona (Britània), nom clàssic de l'illa anglesa d'Anglesey.
 Joc: Mona (joc de cartes), joc de cartes o naips en què una carta s'anomena mona, així com el perdedor.
 Música: Mona (òpera), òpera de Horatio William Parker.
 Zoologia: mona, primat del gènere dels cercopitecs (Cercopithecus).